San Zeno kan syfta på:
 San Zeno (skyddspatron) – en ialiensk skyddspatron

Geografi

Italien 

 San Zeno di Montagna, Veneto, Provincia di Verona, 
 San Zeno (ort i Italien, Provincia di Verona, lat 45,32, long 10,83), Veneto, 
 San Zeno (ort i Italien, Provincia di Vicenza), Veneto, 

Robotskapade Italienförgreningar